"Sânmartin" pode ser as seguintes comunas romenas:
 Sânmartin, no distrito de Cluj
 Sânmartin (Bihor)
 Sânmartin (Harghita)

Desambiguações de topônimos